Carlos Ferreira peut désigner :
 Carlos Alberto Ferreira Braga (1907-2006), compositeur brésilien ;
 Carlos Alberto Brito Ferreira do Amaral ;
 Carlos Vaz Ferreira, philosophe uruguayen.